Форж (Приморская Шаранта) — коммуна во Франции в департаменте Приморская Шаранта.
 Форж (Мен и Луара) — коммуна во Франции в департаменте Мен и Луара.
 Форж (Орн) — коммуна во Франции в департаменте Орн.
 Форж (Сена и Марна) — коммуна во Франции в департаменте Сена и Марна.